Smoleč může být:

 Bechyňská Smoleč, vesnice, část obce Sudoměřice u Bechyně v okrese Tábor
 Písecká Smoleč, vesnice, část obce Slabčice v okrese Písek